AVU peut faire référence à :
  ;
 Akademie výtvarných umění v Praze (en français, Académie des beaux-arts de Prague).

Code IATA des aéroports